

События 
 Признание Испанией независимости Португалии.
 Разгром польского войска калмыцкой конницей битве под Белой Церковью.
 Эпидемия бубонной чумы прокатилась по Лондону в 1664—1665 годах, унеся жизни более 20 % населения города.
 1665—1667 — Англо-голландская война. Неудачи англичан.
 «Королевский закон» в Дании, превративший страну в абсолютную монархию.
 1665—1683 — Генеральный контролёр финансов Франции Жан Батист Кольбер (1619—1683).
 Франция потребовала от Испании взамен неуплаченного приданого Южные Нидерланды.
 1665—1700 — Король Испании Карл II.
 Папа созвал генеральный капитул доминиканцев, где были выработаны положения против пробабилизма.
 Русский посол Бубенной вёл в Урге переговоры о переходе монголов в подданство России.
 Царь Конго Антонио I издал манифест об освобождении страны от португальцев и обратился к религии предков.
 Первая экспедиции Кариньян-Сальерского полка в земли мохок.
 1665—1666 — Великая эпидемия чумы в Лондоне

Наука, техника, технология 
 Открытие клеточного строения растений Робертом Гуком.
 В Париже выходит первый номер «Журналь де Саван» — первого научного журнала Европы.
 Ян Гевелий открыл Шаровое скопление M22

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1665 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1665 году
 12 января — Пьер Ферма, французский математик.
 21 января — Доменико Мадзокки, итальянский композитор.

См. также